Министр иностранных дел Кипра () — министерский пост в правительстве Кипра, который занимается иностранными делами Кипра. Пост в современном виде появился после провозглашения независимости Кипра в 1960 году. Нынешний министр иностранных дел — Иоаннис Касулидис.

Министры иностранных дел Кипра 
 Спирос Киприану (16 августа 1960 — 15 июня 1972);
 Иоаннис Христофидес (16 июня 1972 — 8 марта 1978);
 Никос Роландис (3 марта 1978 — 21 сентября 1983);
 Георгиос Иакову (22 сентября 1983 — 27 февраля 1993);
 Алекос Михаилидис (28 февраля 1993 — 8 апреля 1997);
 Иоаннис Касулидис (9 апреля 1997 — 28 февраля 2003);
 Георгиос Иакову (1 марта 2003 — 12 июня 2006);
 Йоргос Лилликас (13 июня 2006 — 16 июля 2007);
 Эрато Козаку-Маркуллис (16 июля 2007 — 2 марта 2008);
 Маркос Киприану (3 марта 2008 — 5 августа 2011);
 Эрато Козаку-Маркуллис (5 августа 2011 — 1 марта 2013);
 Иоаннис Касулидис (1 марта 2013 — 13 февраля 2018);
 Никос Христодулидис (13 февраля 2018 — 11 января 2022);
 Иоаннис Касулидис (11 января 2022 — настоящее время).

Ссылки 
  Официальный список министров иностранных дел Кипра на веб-сайте министерства иностранных дел Кипра

Кипр

el:Κατάλογος Υπουργών Εξωτερικών της Κύπρου